Niemcy:
 Siersburg – zamek

Zobacz też:
 Rehlingen-Siersburg